hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) w USA, w stanie Utah
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) w USA, w stanie Waszyngton